

Géographie 
 Le Suck est une rivière irlandaise affluent du fleuve Shannon.

Cinéma 
 Suck est un film canadien sorti en 2009 du réalisateur Rob Stefaniuk.

Musique 
 Suck My Kiss est une chanson extraite de l'album Blood Sugar Sex Magik du groupe américain de rock Red Hot Chili Peppers ;
 Suck on This est un album live du groupe américain de rock Primus.

Télévision 
 Suck my Geek désigne à la fois une soirée à thème sur Canal+ et le documentaire homonyme diffusé au cours cette soirée.

Presse 
 Suck (1969-1974) était une revue, sous-titrée « First European sexpape » et inspirée du magazine américain Screw fondé par Al Goldstein, créée à Amsterdam par William Levy, Heathcote Williams, Germaine Greer, Jim Haynes, Willem de Ridder, Susan Janssen et Lynne Tillman.
 Suck.com (1995-2001) était un site web anglophone proposant des chroniques quotidiennes sur des sujets divers.

Homonymie de titre